Альбер Марке — художник Франції 20 століття.

Топоніми 

 Марке () — провінція в Італії.
 Марке () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь
 Марке () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале